Hardorp steht für:

 den Ortsteil Haddorf der Hansestadt Stade in Niedersachsen
 den Ortsteil Orp-Le-Grand der belgischen Gemeinde Orp-Jauche

Hardorp ist der Familienname folgender Peronen:
 Benediktus Hardorp (1928–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Anthroposoph

Siehe auch
 Haardorf